Innoko steht für:
 Innoko River, einen Fluss in Alaska
 Innoko National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska
 eine andere Bezeichnung für die Holikachuk, athapaskische Ureinwohner aus Westalaska